Lübars – frazione della città tedesca di Möckern
 Lübars – quartiere della città tedesca di Berlino